Il singolare del torneo di tennis Avon Championships of Boston 1980, facente parte del WTA Tour 1980, ha avuto come vincitrice Tracy Austin che ha battuto in finale Virginia Wade 6–2, 6–1.

Teste di serie 

 Tracy Austin (campionessa)
 Evonne Goolagong (primo turno)
 Billie Jean King (semifinali)
 Virginia Wade (finale)

 Assente
 Kathy Jordan (quarti di finale)
 Virginia Ruzici (quarti di finale)
 Greer Stevens (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Avon Championships of Boston 1980